The Nexus – pseudonimo collettivo di David Sneddon e James Bauer-Mein, compositori e produttori discografici 
 The Nexus – album degli Amaranthe del 2013
 The Nexus – singolo degli Amaranthe del 2013, estratto dall'album omonimo 
The Nexus (wrestling)

Pagine correlate 
 Nexus